Als Europameisterschaft 1969 oder EM 1969 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1969 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1969 in Deutschland
 Basketball-Europameisterschaft 1969 in Neapel und Caserta (Italien)
 Dreiband-Europameisterschaft 1969 in Den Haag (Niederlande)
 Eishockey-Europameisterschaft 1969 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1969 in Stockholm (Schweden)
 Eishockey-Europameisterschaft der U19-Junioren 1969 in Garmisch-Partenkirchen (Deutschland)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1969 in Garmisch-Partenkirchen (Deutschland)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1969 in Inzell (Deutschland)
 Formel-2-Europameisterschaft 1969
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1969 in Warschau (Polen)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1969 in Ostende (Belgien)
 Kanurennsport-Europameisterschaften 1969 in Moskau (Sowjetunion)
 Karate-Europameisterschaft 1969 in London (Großbritannien)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Piräus (Griechenland)
 Ringer-Europameisterschaften 1969 in Modena (Italien) und Sofia (Bulgarien)
 Ruder-Europameisterschaften 1969 in Klagenfurt (Österreich)
 Turn-Europameisterschaften 1969 (Frauen) in Landskrona (Schweden)
 Turn-Europameisterschaften 1969 (Männer) in Warschau (Polen)

!Europameisterschaft
1969